Polandball (Nederlands: Polenbal), ook wel Countryballs (Landballen), is een internetmeme, voor het eerst gemaakt door gebruikers van de /int/ sectie van het Duitse imageboard Krautchan.net in de tweede helft van 2009.

Deze meme wordt geassocieerd met een groot aantal internetstrips en kunstwerken, waarin de personages verschillende landen zijn, of provincies, deelstaten of historische verschijningen daarvan. Countryballs zijn de karakters in de vorm van ballen (hier zijn uitzonderingen op) in de kleuren van de desbetreffende vlag. Polandball, die Polen vertegenwoordigt, is het eerste en meest bekende personage in dergelijke strips.

Dergelijke strips hebben vaak betrekking tot geschiedenis, internationale diplomatiek, stereotypen en actualiteiten en zijn veelal humoristisch, leerzaam en/of satirisch van aard.

Regels

Hoewel deze niet universeel zijn, hanteert de subreddit r/Polandball een aantal regels. Het doel hiervan is het waarborgen van de kwaliteit. Zustergemeenschappen en sommige niet-verbonden gemeenschappen hebben deze richtlijnen overgenomen. Zo moeten personages altijd handgetekende ballen zijn met een bestaande, officiële vlag. Fantasievlaggen zijn uit den boze. In strips worden opzettelijk slecht Engels gebruikt, met een uitzondering voor Engelssprekende landen.

Een opvallende uitzondering is dat de vlag van Polen altijd ondersteboven staat afgebeeld. Andere uitzonderingen is dat Kazachstan rechthoekig is, Israël een kubus of hyperkubus en Singapore en Bermuda zijn driehoekig. Ook wordt het Duitse Rijk afgebeeld als een staande rechthoek (Reich-tangle) om onderscheid te maken tussen de moderne staat Duitsland en het Duitse Rijk ten tijde van de wereldoorlogen.

Zie ook

 Personificatie

Stripterminologie
Internetfolklore
Nationale personificatie